Moja rodzina (film 1987)
 Moja rodzina (film 1995)
 Moja Rodzina (czasopismo)

Zobacz też 
 Moja rodzinka
 Moja szczęśliwa rodzina
 Moja wielka wściekła rodzina